Mužská dvouhra Rogers Cupu 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže torontského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Obhájcem titulu byl skotský tenista a světová dvojka Andy Murray, který se rozhodl nestartovat pro odpočinek po náročné části sezóny, zejména v návaznosti na zisk wimbledonské trofeje. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finálovém duelu za 1:23 hodin zdolal japonskou turnajovou trojku Keie Nišikoriho po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5, když proměnil třetí mečbol. V roce 2016 tak odešel i z pátého vzájemného duelu vítězně a proti Japonci navýšil celkový poměr utkání 10–2.

V probíhající sezóně si Djoković připsal sedmé turnajové vítězství, které představovalo šedesátý šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. Po šesti trofejích Ivana Lendla se čtvrtým vavřínem z Canada Masters zařadil na druhé místo tabulek a v sérii ATP Masters 1000 zvýšil rekordní zápis třicátým titulem. Čtyřicátou třetí finálovou účastí v této kategorii se osamostatnil na čele, když předchozí rekord sdílel s Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem. Z předešlých sedmi turnajových účastí na Masters jich vyhrál šest, respektive z předchozích patnácti startů jedenáct proměnil v trofej.

Djoković si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a obdržel prémii 782 525 dolarů. Při slavnostním ceremoniálu pak vítězný Srb uvedl: „Mé dvě nejlepší vystoupení přišly v semifinále a ve finále. Přišly tedy v nejlepší možný moment. Když turnaj začal, stále jsem se na kurtu cítil trochu nesvůj a hledal jsem svůj rytmus, až jak turnaj pokračoval, našel jsem správnou úroveň úderů, což zlepšilo i mou psychiku.“ Poražený Japonec zhodnotil své představení: „Myslím, že ještě potřebuji více zkušeností s tímto druhem zápasů, ale byl to skvělý týden, i když jsem prohrál s Novakem. Bylo to podruhé v tomto roce, co jsem byl ve finále na Masters. Myslím si, že jsem stále blíž a blíž. Doufám, že získám titul co nejdříve.“

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2016